Данијела Алонсо (рођена 22. септембра 1978. у Њујорку) је америчка глумица и манекенка. Позната је по многим улогама у серијама.

Биографија 
Данијела је рођена у Њујорку. Мајка јој потиче из Порторика, а отац из Перуа а пореклом је Јапанац. Тренира карате и има зелени појас. Велики је љубитељ животиња. Већ као девојчица изабрана је као модел у тинејџерским часописима. Снимила је велики броје реклама. У почетку је имала споредне улоге у филмовима и ТВ серијама, да би касније била позната по главним улогама у многим серијама које се емитују и у Србији.

Филмографија

Филм

Телевизијске серије

Референце

Спољашње везе 

  Revolution's Daniella Alonso on Her Character & the Season 
 
 Званичан инстаграм налог
 Званичан твитер налог

Рођени 1978.
Њујорчани
Америчке глумице